Битва за Москву, Московська битва або облога Москви може стосуватись таких історичних подій:
  — облога та взяття міста 20 січня 1238 року монголо-татарським військом під проводом Батия та Субедея.
 Облога Москви (1368), (1370) — дві невдалі спроби Великого князя литовського Ольгерда захопити Москву під час литовсько-московської війни (1368—1372).
 Розорення Москви Тохтамишем (1382) — облога і взяття Москви золотординським ханом Тохтамишем.
 Облога Москви (1408) — невдала спроба захоплення Москви золотоординським темником Едигеєм.
 Облога Москви (1439) — невдала спроба захоплення Москви золотоординським ханом Улуг-Мухаммедом.
 Облога Москви (1521) — облога та захоплення Москви кримськотатарським військом Мехмеда I Ґерая, результатом чого стала вассальна залежність московського князя від хана та сплата йому данини.
 Кримський похід на Москву (1571) — похід кримського хана Девлета І Ґерая на Москву навесні 1571 року, що завершився спаленням Москви 3 червня 1571 року.
 Облога Москви (1591) — невдала спроба захоплення Москви кримськотатарським ханом Газою II Ґераєм, останній похід, в якому кримськотатарському війську вдалось підійти до Москви.
  — невдала спроба захоплення Москви під час повстання Болотникова.
 Облога Москви (1608—1609) — невдала спроба захоплення Москви Лжедмитрієм ІІ.
 Московська битва (1612) — блокада польсько-литовського гарнізону в Кремлі Другим народним ополченням під проводом Дмитра Пожарського та повернення Москви під контроль московитів під час польсько-московської війни (1605—1618).
 Облога Москви (1618) — невдала спроба захоплення Москви військами Речі Посполитої під час польсько-московської війни (1605—1618).
 Бородінська битва (1812) («Битва біля річки Москва» за французькою традицією) — битва франко-російської війни 1812 року, за результатами якої французька армія під проводом Наполеона окупувала Москву.
 Битва за Москву (1941—1942) — битва Другої світової війни, за результатами якої Вермахту не вдалось захопити Москву, що стало провалом операції «Барбаросса».
 «Битва за Москву» — радянська кіноепопея 1985 року про однойменну битву.

Див. також 

  — кампанія ЗСПР, що мала на меті вибити більшовиків з Москви, але завершилась розгромом білогвардійців та їх відступом до Криму.